Евге́ний Миха́йлович Тара́сов:
 Тарасов, Евгений Михайлович (1882—1943) — русский поэт.
 Тарасов, Евгений Михайлович (род. 1953) — советский и российский учёный.